4100 Sumiko – asteroide della fascia principale
 Sumiko – nome proprio giapponese
 Principessa Sumiko – figlia di Ninkō, imperatore del Giappone